Пуэрто-Рико принимало участие в Зимних Олимпийских играх 1988 года в Калгари (Канада) во второй раз за свою историю, но не завоевало ни одной медали. Сборную страны представляла 1 женщина.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1988 года